Contratiempo puede hacer referencia a las siguientes películas:

 Contratiempo (Bad Timing) (1980), película británica dirigida por Nicolas Roeg.
 Contratiempo (2011), película mexicana dirigida por Ramiro Medina-Flores.
 Contratiempo (2017), película española dirigida por Oriol Paulo.
 A contratiempo (1982), película española dirigida por Óscar Ladoire.
 A contratiempo (1998), película cubana dirigida por Armando Arencibia.